Der Samsung Securities Cup 2010 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Oktober 2010 in Seoul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde  im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Seoul